Kenji Kosaka ist der Name folgender Personen:

* Kenji Kosaka (Mediziner) (* 1939), japanischer Psychiater 
 Kenji Kosaka (Politiker) (1946–2016), japanischer Politiker (LDP)